Gresset ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Baptiste Louis Gresset (1709–1777), französischer Dichter
 Rocky Gresset (* 1980), französischer Gypsy-Jazz-Musiker